Énok, Káin fia
 Énok, Járed fia
 Énok, Rúben fia
 Énok, Midián fia
 Énok, keresztnév
 Énok könyve, a Biblia egyik könyve